«До́воды рассу́дка» () — американский художественный фильм, пятая экранизация одноимённого романа английской писательницы Джейн Остин. Его премьера состоялась 15 июля 2022 года на Netflix.

Сюжет 
Главная героиня фильма — Энн Эллиот, молодая девушка, чья чванливая семья близка к разорению. Семь лет назад Энн отвергает любовь Фредерика Уэнтворта, но теперь у неё появляется шанс всё исправить.

В ролях 
 Дакота Джонсон — Энн Эллиот
 Генри Голдинг — Уильям Эллиот
 Космо Джарвис — Фредерик Уэнтворт
 Сьюки Уотерхаус

Производство 
Производством картины занимаются MRC Film и Netflix. Режиссёром стала Кэрри Крэкнелл (для неё это дебют в кино), продюсерами — Эндрю Лазар, Кристина Вайсс Лури, Элизабет Кантийон, Майкл Констейбл и Дэвид Флигель. Сценарий написали Рон Басс и Элис Виктория Уинслоу. Съёмки фильма начались в мае 2021 года.

Премьера состоится 15 июля 2022 года.

Примечания 

Экранизации произведений Джейн Остин
Оригинальные программы Netflix